Whitespace (programmeertaal), een esoterische programmeertaal die uitsluitend werkt met witruimte.
 Whitespace (karakter), een verzamelnaam voor "lege tekens" (blank characters) in tekstbestanden of tekst in bestanden.